Der Aspria Tennis Cup Trofeo City Life 2011 war die sechste Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers in Mailand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 13. bis 19. Juni 2011 ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für das Einzelturnier fand im Vorfeld eine Qualifikationsrunde mit 32 Teilnehmern statt, bei der sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 30.000 Euro.

Im Einzel gewann der an Position drei gesetzte Spanier Albert Ramos, der im Finale von der verletzungsbedingten Aufgabe seines kasachischen Gegners Jewgeni Koroljow im zweiten Satz profitierte. Dies war der dritte Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere und der erste in diesem Jahr. Vorjahressieger Frederico Gil aus Portugal trat nicht zur Titelverteidigung an.

In der Doppelkonkurrenz konnte die topgesetzte Paarung bestehend aus dem Spanier Adrián Menéndez und dem Italiener Simone Vagnozzi das Finale gegen die ungesetzte italienisch-portugiesische Paarung aus Andrea Arnaboldi und Leonardo Tavares im Match-Tie-Break gewinnen. Dies war Menéndez dritter Erfolg bei einem Doppelturnier der Challenger-Kategorie der Karriere, die er allesamt in dieser Saison feiern konnte. Für Vagnozzi war es der 14. Turniersieg bei einem Challenger-Turnier überhaupt und der vierte in dieser Saison.
Die Vorjahressieger Daniele Bracciali aus Italien und Rubén Ramírez Hidalgo aus Spanien traten beide nicht zur Titelverteidigung an.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 139 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan der Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 143 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Mailand